Baumüller bezeichnet:

 Baumüller (Unternehmen), Hersteller elektrischer Automatisierungs- und Antriebssystemen

Baumüller ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Baumüller (1786–1851), badischer Oberamtmann
 Heinz Baumüller (* 1950), österreichischer Bildhauer, Grafiker und Aktionskünstler
 Hermann Baumüller (1843–1899), badischer Verwaltungsbeamter
 Werner Baumüller (* 1956), österreichischer Kunstmanager und Buchautor

Siehe auch:

 Baumühle
 Baumühlner